Pierre Dumayet, journaliste français.
 Nicolas Dumayet, acteur de cinéma, de théâtre et un metteur en scène français.